Bar ima več pomenov:

 Bar, mesto v Črni gori
 Bar, mesto v Ukrajini
 Bár, vas na Madžarskem, v Županiji Baranja
 Bar, priimek
 bar (enota), fizikalna enota za tlak
 bar (računalništvo), metasintaktična spremenljivka
 bar, nočni klub
 Bar, TV-oddaja
 bar, vrsta trave (Setária itálica)
 BAR (British American Racing), nekdanje moštvo Formule 1
 M1918 BAR, ameriška avtomatska puška